Понор () — річка в Московській області, притока Нерської

 Понор () — комуна в Румунії, у повіті Алба.
 Понор () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративний центр комуни Понор.
 Понор () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Пуй.

Див. також 
 Понори (значення)